Luyben ist der Familienname folgender Personen:

 Aloysius Franciscus Xaverius Luyben (1818–1902), niederländischer Politiker und Richter
 Kate Luyben (* 1972), kanadische Schauspielerin